La competizione del Salto ostacoli individuale di equitazione dai Giochi della XV Olimpiade si è svolta il giorno 3 agosto 1952 allo Stadio olimpico di Helsinki.

Classifica finale

Bibliografia

Collegamenti esterni

Salto ostacoli individuale